Ousadia (filme de 1951) - western, com Burt Lancaster
Ousadia (filme de 1982) - comédia, com Consuelo Leandro

Ou também:
Funk ousadia, gênero musical de funk brasileiro

Desambiguação